

Cinema e televisione 
 Lovers - French Dogma Number One (Lovers) – film di Jean-Marc Barr del 1999
 Lovers - Piccolo film sull'amore – film di Matteo Vicino del 2017

Musica 
 Lovers – album di Julian Cannonball Adderley del 1975
 Lovers – album di Babyface del 1986
 Lovers – album di Hanna Pakarinen del 2007
 Lovers – album dei Dufresne del 2008
 Lovers – singolo dei 7!! del 2009